Adilson Victor (Rio de Janeiro, 8 de abril de 1949) é um compositor e produtor de música popular brasileira.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro